One-way:
 One-way — вид шліца кріпильних виробів.
 One-way,one way або скорочено OW — на пасажирському транспорті позначення квитка чи тарифу, чинного в одну сторону (без поїздки в зворотному напрямку).
 One-way — вулиця з одностороннім рухом.
 One Way — американська R&B- і фанк-група, популярна з кінця 1970-х по 1980-ті роки.
 «One Way» — дебютний альбом британського діджея та продюсера Mark One, випущений в 2004.
 «One Way» — фінський виробник професійної спортивного одягу, лижних палиць та аксесуарів для лижного спорту.